Jabukovac est un toponyme qui peut désigner :
Jabukovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Petrinja, comitat de Sisak-Moslavina ;
Jabukovac, une localité de Serbie située dans la municipalité de Negotin, district de Bor.